Georgios Papandreu (en griego: Γεώργιος Παπανδρέου) puede referirse a diversos personajes:

Georgios Yorgos Papandréu: Padre del segundo y abuelo del tercero, fundó la Unión del Centro en 1961, y fue tres veces Primer ministro entre 1945 y 1965.
Andreas Georgios Yorgos Papandréu: Hijo del primero y padre del tercero, fundó el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) y fue dos veces Primer Ministro entre 1981 y 1996.
Gregorios Yorgos Papandréu: Nieto del primero e hijo del segundo y fue Primer Ministro de Grecia entre 2009 y 2011.